Nikola Vasiljević ist der Name folgender Personen:

* Nikola Vasiljević (Fußballspieler, 1983) (* 1983), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Nikola Vasiljević (Fußballspieler, 1991) (* 1991), serbischer Fußballspieler 
 Nikola Vasiljević (Fußballspieler, 1996) (* 1996), serbischer Fußballspieler 
 Nikola Vasiljević (Futsalspieler) (* 1995), österreichischer Futsalspieler